Plusieurs villes ou communes possèdent une rue ou une avenue des Martinets :

Belgique 
 Avenue des Martinets à Bruxelles

France 
 Rue des Martinets au Mans
 Avenue des Martinets à Le Mesnil-Aubry
 Avenue des Martinets à Plaisance-du-Touch
 Rue des Martinets à Rueil-Malmaison
 Rue des Martinets à Montpellier

Martinets Rue